La fête du feu peut désigner :
 Le Chaharshanbe suri, une fête précédant norouz célébrée par les Perses et les Azéris ;
 La Fête du feu, un film iranien sorti en 2006 ;
 La cérémonie du feu nouveau, une cérémonie religieuse du Mexique préhispanique ;
 La fête du feu d'Akiha, une cérémonie de la ville de Hamamatsu au Japon.

Homonymie